

Тархани — село, Батиревський район, Чувашія
 Тархани — село, Темниковський район, Мордовія